Клэмпнер — английская фамилия. Известные носители:
 Клэмпнер, Мэтью (1956) — британский самбист, дзюдоист, борец вольного и классического стилей.
 Клэмпнер, Мэтью (младший) (1985) — британский самбист и дзюдоист.